Ólguinskaia (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Ólguinskaia (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia